Hýbl (Hýblová), Hybl nebo Hübl může znamenat:

 Ezdráš Egon Hýbl (* 1987) – zpěvák, skladatel a textař, působící pod uměleckým jménem Ezy
 František Hýbl (* 1941) – moravský regionální historik, komeniolog a muzeolog
 Jan Hýbl (1786– 1834) – český obrozenecký spisovatel, překladatel a redaktor 
 Jaroslav Hübl (* 1982) – český hokejový brankář
 Jaroslav Hübl (1957) – český hokejista
 Jaroslav Hýbl (1882–1950) – profesor hydraulických strojů a strojního chlazení na ČVUT v Praze
 Milan Hübl (1927–1989) – český historik, poslanec za KSČ, disident a signatář Charty 77
 Ondřej Hübl (* 1976) – český textař, scenárista a spisovatel
 Simeon Hýbl (* 1974) – český zpěvák, skladatel, textař a sbormistr
 Viktor Hübl (* 1978) – český hokejista

Související články 
 Hübler, Hiebler, Hibler, Hybler

Česká příjmení
Bavorská příjmení